Questa è la cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio dei Paesi Bassi dal 1905 ad oggi.

Partite dal 1905 ad oggi

Note

Voci correlate
Nazionale di calcio dei Paesi Bassi

Collegamenti esterni

 Archivio delle statistiche della Nazionale olandese su Eu-football

Nazionali di calcio dei Paesi Bassi
Paesi Bassi